Селища міського типу:
 Фащівка — Луганська область, Антрацитівський район
 Фащівка — Луганська область, Алчевський район

Село:
 Фащівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район